|-
| 15801 - || 1994 AF || 2 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15802 - ||  || 14 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15803 - || 1994 CW || 7 februarie 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 15804 Yenisei ||  || 9 martie 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 15805 - ||  || 8 aprilie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 15806 - ||  || 15 aprilie 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
|  ||  || 15 aprilie 1994 ||  || , 
|-
| 15808 Zelter ||  || 3 aprilie 1994 ||  || F. Börngen
|-
| 15809 || 1994 JS || 11 mai 1994 ||  || , 
|-
|  ||  || 12 mai 1994 ||  || , 
|-
| 15811 Nüsslein-Volhard ||  || 10 iulie 1994 ||  || F. Börngen
|-
| 15812 - || 1994 PZ || 14 august 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15813 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15814 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15815 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15816 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
|  || 1994 QC || 28 august 1994 ||  || , 
|-
| 15818 DeVeny ||  || 12 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15819 Alisterling ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|  || 1994 TB || 2 octombrie 1994 ||  || , 
|-
| 15821 - ||  || 2 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 15822 - ||  || 8 octombrie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 15823 ||  || 25 octombrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 15824 - ||  || 27 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15825 - ||  || 30 noiembrie 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 15826 - || 1994 YO || 28 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15827 - ||  || 10 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15828 - || 1995 BS || 23 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15829 - ||  || 25 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15830 - ||  || 27 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15831 ||  || 29 ianuarie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 15832 - ||  || 7 februarie 1995 ||  || 
|-
| 15833 - ||  || 3 februarie 1995 ||  || , 
|-
| 15834 McBride ||  || 4 februarie 1995 || Siding Spring || 
|-
| 15835 - || 1995 DY || 21 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15836 ||  || 24 februarie 1995 ||  || , 
|-
| 15837 Mariovalori ||  || 25 februarie 1995 ||  || 
|-
| 15838 Auclair ||  || 27 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15839 - ||  || 5 mai 1995 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 15840 Hiroshiendou ||  || 31 mai 1995 ||  || 
|-
| 15841 Yamaguchi || 1995 OX || 27 iulie 1995 ||  || 
|-
| 15842 ||  || 20 septembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 15843 - ||  || 20 septembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 15844 ||  || 20 octombrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 15845 Bambi ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15846 Billfyfe ||  || 20 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15847 - ||  || 18 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15848 ||  || 28 decembrie 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 15849 Billharper ||  || 18 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15850 - ||  || 12 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15851 Chrisfleming ||  || 13 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15852 - ||  || 23 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15853 - ||  || 16 ianuarie 1996 ||  || , 
|-
| 15854 Numa ||  || 15 februarie 1996 ||  || 
|-
| 15855 - ||  || 14 februarie 1996 ||  || , 
|-
| 15856 - || 1996 EL || 10 martie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 15857 - ||  || 10 martie 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 15858 - ||  || 12 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15859 - ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15860 Siráň || 1996 HO || 20 aprilie 1996 ||  || , 
|-
| 15861 Ispahan ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15862 - ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15863 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15864 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15865 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15866 - || 1996 KG || 16 mai 1996 ||  || 
|-
| 15867 - ||  || 14 iulie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15868 Akiyoshidai || 1996 OL || 16 iulie 1996 ||  || 
|-
| 15869 Tullius || 1996 PL || 8 august 1996 ||  || 
|-
| 15870 Obůrka || 1996 QD || 16 august 1996 ||  || 
|-
| 15871 ||  || 24 august 1996 || Kushiro || , 
|-
| 15872 - ||  || 11 septembrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 15873 ||  || 5 octombrie 1996 ||  || , T. Urata
|-
|  ||  || 9 octombrie 1996 ||  || , , , 
|-
|  ||  || 11 octombrie 1996 || Mauna Kea || , D. C. Jewitt, 
|-
| 15876 ||  || 12 noiembrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 15877 ||  || 24 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 15878 - ||  || 3 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15879 ||  || 3 decembrie 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 15880 - ||  || 9 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15881 - || 1997 CU || 1 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15882 ||  || 7 februarie 1997 ||  || 
|-
| 15883 ||  || 3 februarie 1997 ||  || , , 
|-
| 15884 Maspalomas || 1997 DJ || 27 februarie 1997 ||  || 
|-
| 15885 - || 1997 EE || 1 martie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15886 - ||  || 7 martie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15887 Daveclark ||  || 4 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15888 - ||  || 13 martie 1997 ||  || 
|-
| 15889 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 15890 Prachatice || 1997 GY || 3 aprilie 1997 || Kleť || , 
|-
| 15891 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 15892 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 15893 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 15894 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15895 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15896 Birkhoff ||  || 13 iunie 1997 ||  || 
|-
| 15897 Beňačková ||  || 10 august 1997 ||  || 
|-
| 15898 Kharasterteam || 1997 QP || 26 august 1997 || Ondřejov || P. Pravec, 
|-
| 15899 Silvain ||  || 3 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 15900 ||  || 3 septembrie 1997 ||  || 
|-